Variety (platenlabel), een Amerikaans platenlabel
Variety (tijdschrift), een Amerikaans entertainmenttijdschrift
Variety (1935), een musicalfilm uit 1935
Variety (1983), een dramafilm uit 1983
Variety (Tokyo Jihen), een album van Tokyo Jihen